El Triunfo puede referirse a los siguientes lugares:

En :
 El Triunfo (Buenos Aires), localidad.
En :
 Cantón El Triunfo, provincia del Guayas.
En :
 El Triunfo (El Salvador), ciudad del departamento de Usulután.
 Puerto El Triunfo, municipio del departamento de Usulután.
En :
 El Triunfo (Honduras), municipalidad en el departamento de Choluteca.
En :
 El Triunfo (Baja California Sur), localidad.
 El Triunfo (Chiapas), localidad y reserva de la biosfera.
 El Triunfo (Michoacán), localidad.
 El Triunfo (Mérida), hacienda.
 El Triunfo (Tabasco), localidad.
 El Triunfo (Sonora), localidad.